S/S Gerda kan syfta på:

 S/S Gerda (1865), ångslup byggd 1865
 S/S Gerda (1887), ångslup byggd 1887 och i trafik mellan Nyland och Härnösand, sjönk i samband med kollision 1893, bärgades senare och seglade under namnet Trafik II.

Se även 
 Briggen Gerda
Gerda Gefle